Rašćane je lahko:
 Rašćane Gornje (Hrvaška)
 Rašćane (Hrvaška)